Bogdănești (Bacău) ;
 Bogdănești (Suceava) ;
 Bogdănești (Vaslui) ;